Поля́рис:
 Полярис — Полярная звезда.

Топонимы 
 Полярис — город в штате Монтана, США.
 Полярис — месторождение цинка в Канаде.
 Полярис — ледовый дворец во Владимире, Россия.

Прочее 
 «Полярис» — рассказ Говарда Лавкрафта.
 Полярис — персонаж комиксов Marvel Comics.
 Полярис (1990—1999) — рижское издательство, специализировавшееся на выпуске фантастики.
 Поларис — двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета.
 Поларис — сольный альбом Сергея Лемоха в жанре электронной музыки.
 «Полярис» — научно-фантастический роман Джека Макдевита (2004).

См. также 
 Polaris
 Полярная звезда (значения)